Узники Лейно — группа из 20 человек, выданных Финляндией СССР в 1945 году и много лет проведших в советских лагерях и тюрьмах.

Арест 
В 1945 действовала Союзная контрольная комиссия в Финляндии, возглавляемая Андреем Ждановым. 20 апреля 1945 года министр внутренних дел Финляндии коммунист Юрьё Лейно () был вызван в контрольную комиссию. Там генерал-лейтенант Г. Савоненков, заместитель Жданова, вручил Лейно письмо, подписанное председателем комиссии с требованием о задержании и передаче СССР 22 человек, «виновных в совершении военных преступлений, проводивших по заданию немцев шпионскую и террористическую деятельность против Советского Союза».

В ночь с 20 на 21 апреля 20 человек из представленного списка (двое успели, видимо, покинуть Финляндию) были задержаны и переданы Контрольной комиссии. На самолёте они были отправлены в Москву.

Арестованные были разными по возрасту, национальности и гражданству людьми. Часть была гражданами Финляндии, другие были лицами без гражданства (с нансеновскими паспортами).

В СССР 
Дела переданных рассматривались дважды, сначала Особым совещанием НКВД в 1945, а затем Особым совещанием МГБ в 1947 году. По различным пунктам 58 статьи они были приговорены ОСО к срокам от 5 до 25 лет тюремного заключения.

Некоторые умерли в советских лагерях и тюрьмах, большая часть после смерти Сталина вернулась в Финляндию в 1955-1956-х годах, двое остались в СССР.

Список «узников Лейно»

Финские граждане 
 Борис Бьёркелунд (1893—1976). Бывший офицер русского императорского флота. В 20-х годах служил курьером в Финском Министерстве Иностранных Дел. Владелец антикварного магазина. В 1947 приговорен к 10 годам. Находился во Владимирской тюрьме, затем в лагере. В 1955 году вернулся в Финляндию. Опубликовал воспоминания о пребывании в СССР.
 Пётр Быстреевский (1904—1948). Работник на табачной фабрике в Хельсинки. Секретарь русской организации «Звено». Во время войны служил в финской армии пропагандистом. Умер во Владимирской тюрьме.
 Рихард Дам (1886—?). Немец. Приговорён к 5 годам. Освобожден из тюрьмы в апреле 1950 и отправлен в ссылку в Красноярский край. Вернулся в Финляндию в 1954 году.
 Дмитрий Дмитриевич Кузьмин-Караваев (1892—1985). Бывший ротмистр 6-го драгунского полка русской армии. Член РОВС. Приговорён к 10 годам. Освобожден в 1955 году и вернулся в Финляндию.
 Владимир Иванович Кузнецов (1894—1947). Приговорен ОСО к 10 годам. Умер в заключении.
 Василий Николаевич Максимов (1918—?). Переводчик в МИД Финляндии. Приговорен ОСО к 15 годам. В 1955 году освобождён и вернулся в Финляндию.
 Юрий Антонович Нарбут (1896—1951). Водитель, бывший член НТСНП. Приговорен ОСО к 20 годам. Умер в заключении.
 Унто Боман (Парвилахти) (1907—1970). Во время войны служил в Финском добровольческом батальоне СС. Приговорен к 5 годам. Освобожден в 1950 году, но сразу был отправлен в ссылку в Красноярский край. Вернулся в Финляндию в 1954 году. Написал воспоминания.
 Фёдор Фёдорович Пира (1909—?). Председатель русской организации «Звено». Приговорен к 10 годам. Вернулся в Финляндию в 1955 году.
 Борис Поппер (Берин-Бей) (1904—?). Приговорён к 10 годам. Вернулся в Финляндию в 1956 году.
 Кирилл Николаевич Пушкарёв (1897—1984). Бывший капитан царской армии. В Финляндии работал в полиции. Во время войны 1941—1944 годов он был откомандирован в качестве переводчика и офицера связи к немцам и с немцами побывал на южном берегу Финского залива в оккупированных немцами Петергофе и Царском Селе. Приговорён к 25 годам. Вернулся в Финляндию в 1955 году.

Без гражданства 
 Владимир Владимирович Бастамов (1906—1982). Работник табачной фабрики в Хельсинки. Активист русской организации «Звено». Приговорён ОСО к 20 годам. Вернулся в Финляндию в 1956 году.
 Дмитрий Дмитриевич Дараган (1907—1991). Приговорён ОСО к 15 годам. Вернулся в Финляндию в 1956 году.
 Северин Цезаревич Добровольский (1881—1946) — генерал-майор (1920, Северная область), представитель РОВС в Финляндии, принимал участие в организации переброски через советскую границу агентов РОВС с целью создания внутри СССР тайных опорных пунктов и ячеек, в сотрудничестве с Генеральным штабом Финляндии. 25 ноября 1945 года осуждён военным трибуналом Московского военного округа по статье 58-4 Уголовного кодекса и приговорён к расстрелу. По воспоминаниям соузников, отказался подавать прошение о помиловании. Был расстрелян 26 января 1946 года.
 Максимилиан Лоудон (1889—1947). Барон. Работал водителем в посольстве Румынии. Приговорён к 10 годам. Умер в заключении.
 Степан Максимович Петриченко (1892—1947), лидер Кронштадтского восстания. Умер в заключении.
 Георгий Поппер. Приговорён к 10 годам. Вернулся в Финляндию в 1956 году.
 Андрей Сумбатов. Активист русской организации «Звено». Приговорён к 10 годам. После освобождения остался в СССР.
 Игорь Михайлович Веригин. Активист русской организации «Звено». Приговорён к 10 годам. После освобождения остался в СССР.
 Александр Калашников. Бывший военнопленный, не пожелавший вернуться в Советский Союз после Советско-финской войны 1939—1940 годов.

Примечания

Литература 
 Björkelund Boris. Stalinille menetetyt vuoteni. Elämäni vaiheet 1945—1955. Porvoo, 1966.
 Parvilahti Unto. Berijan tarhat. Havaintoja ja muistikuvia Neuvostoliitosta vuosilta 1945—1954. Helsinki, 1957.
 Бьёркелунд Б.В. Путешествие в страну всевозможных невозможностей/подготовка текста к публикации, научная редакция, вступительная статья и комментарии С.А. Манькова. – СПб.: Международная Ассоциация «Русская Культура», 2014

Ссылки 
 «Узники Лейно»
 Воспоминания Дмитрия Кузьмина-Караваева
 SMERSH: Stalin’s Secret Weapon: Arrested Finns

Репрессии в СССР
1945 год в Финляндии
Советско-финляндские отношения